WWE SmackDown! vs. Raw Online — это закрытый проект компании Vertigo Games по созданию онлайн игры по мотивам шоу WWE, которую планировала выпустить компания THQ Wireless на ПК.

История 
Этот проект планировался как первая игра из серии WWE SmackDown! vs. Raw на ПК. Задумывалось это по причине растущего рынка онлайн игр для ПК.  Хотя в мае 2009 года название было изменено на WWE Online, на событии E3 2010 его переименовали обратно.

2 февраля 2011 года компания THQ провела конференцию, в ходе которой руководители компании объявили, что не вписываются в рамки бюджета и закрывают проект.

Геймплей 
В WWE SmackDown! vs. Raw Online игроки имеют возможность связаться с другими игроками и вызвать их на поединок. После назначения места поединка противники покупают рестлера/Диву в магазине и выбирают арену. Также в игре присутствует режим Одиночной и Многопользовательской игры. Игрок может играть как и в рестлера из ростера WWE, так и за своего созданного рестлера/Диву. Он может продвигать рестлеров и впоследствии достичь высшего пика их карьеры — участия на Рестлмании и введения в Зал Славы WWE. За матчи игрок получает очки, которые можно тратить на разблокировку новых функций, покупку предметов и тренировку умений. Игрок также может приобрести дополнительные элементы, одежду и способности для улучшения их характеристик рестлеров.

Все функции режима Create-a-Superstar из прошлых игр вошли в эту игру. Игроки имеют возможность создавать своих рестлеров и использовать их в игре. В игре также используются такие режимы, как: Create-a-Taunt, Create-a-Moveset, Create-an-Arena, Create-a-Entrance и Create-a-Finisher. Ещё используется 3D Paint Tool — сервис, который позволяет импортировать файлы .JPG, .GIF, .PNG и .PSD для использования их в игре.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры WWE
Полностью отменённые компьютерные игры